Gabonees voetbalelftal (mannen)
 Gabonees voetbalelftal (vrouwen)
 Gabonees olympisch voetbalelftal (mannen)